Бородаче́вник или Борода́ч, или Андропогон (), — род цветковых растений трибы Andropogoneae подсемейства Panicoideae семейства . Включает 120 видов.

Этимология названия 
Латинское название рода образовано от  — «мужчина» и  — «борода», что указывает на опушённость цветоножек мужских колосков.

Ботаническое описание 

Большинство видов рода — многолетние травянистые растения до 1,2 м высотой. У большинства видов отсутствует корневище, представители пяти видов имеют короткое, а ещё четырёх — длинное корневище. Имеют прямостоячие стебли, которые у некоторых видов, например, у Andropogon gayanus, собраны в кустик-кочку.

Соцветие, как правило, состоит из двух и более кистевидных соцветий, собранных из множества колосков. Фертильные колоски сидячие, а стерильные имеют цветоножки и собраны вместе. Фертильные колоски включают как фертильные, так и стерильные цветки.

В цветке имеется 2 лодикулы, 1—3 тычинки и 1 завязь.

Плод — зерновка.

Распространение и местообитание 
В основном тропические саванные травы Африки и Южной Америки.

Хозяйственное значение и применение 
Зачастую крупные и крепкие стебли бородача (в том числе ) используются в саванных регионах Африки для покрывания крыш, изготовления циновок и загородок. Многие виды являются ценными пастбищными травами, однако в Судане и Сахеле из-за этого их численность уменьшена.

Использование Andropogon gayanus в качестве пастбищной травы в Австралии вызвало более сильные саванные пожары. Вследствие этого больше никакие чужеродные виды в Австралию не завозятся и там истребляются.

Символика 
 является официальным цветком штата Иллинойс.

Таксономия

Синонимика

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 120 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё некоторое число видовых названий этого рода имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Andropogon в W.D. Clayton, K.T. Harman H. & Williamson, (2006 onwards), GrassBase — The Online World Grass Flora.
 Andropogon в U. Brunken et al. West African plants — A Photo Guide. — Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt/Main, 2008.

Злаки
Флора Африки
Флора Южной Америки
Флора Евразии